O Campeonato Carioca de Clubes de Futebol de Areia ou Campeonato Carioca de Futebol de Areia de 2020. 
O evento foi realizado pela Prefeitura, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, em parceria com a Federação de Beach Soccer do Estado do Rio de Janeiro (FEBSERJ), e aconteceu entre os dias 4 a 8 de março, na Arena Popeye, na orla da Laguna de Araruama, Iguaba Grande, na Região dos Lagos.

O Vasco conquistou, o Campeonato Carioca de futebol de areia. Na decisão, o time da Colina venceu o Flamengo por 1 a 0 na prorrogação após empate em 3 a 3 no tempo normal. Foi o quinto título da equipe vascaína em seis edições da competição.

Participantes

Fase de grupos

Grupo A

Grupo B

Fase final

Semifinais

Final

Campeão

Prêmios

Classificação 

https://web.facebook.com/febserj/?_rdc=1&_rdr

2018